Hannah ist:
 ein weiblicher Vorname, siehe Hannah

Hannah ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Hannah (1864–1940), schottischer Fußballspieler
 Angela Hannah (* 1986), britische Kanurennsportlerin
 Annette Hannah (* 2005), britische Kinderdarstellerin
 Barry Hannah (1942–2010), US-amerikanischer Schriftsteller
 Colin Hannah (1914–1978), australischer Offizier und Gouverneur
 Dan Weekes-Hannah (* 1987), neuseeländischer Schauspieler
 Daryl Hannah (* 1960), US-amerikanische Schauspielerin
 Jack Hannah (1913–1994), US-amerikanischer Disney-Animator
 Joan Hannah (* 1939), US-amerikanische Skirennläuferin

 Kristin Hannah (* 1960), US-amerikanische Schriftstellerin
 Liz Hannah (* 1985), US-amerikanische Drehbuchautorin und Filmproduzentin
 Miriam Audrey Hannah (* 1982), deutsch-kanadische Moderatorin und Popsängerin
 Nikole Hannah-Jones (* 1976), US-amerikanische Journalistin
 Sophie Hannah (* 1971), englische Autorin
 Tracey Hannah (* 1988), australische Mountainbikerin

Hanah ist der Familienname folgender Personen:
 Darryl Hanah (* 1972), US-amerikanische Pornodarstellerin

Hannah ist der Titel folgender Filme:
 Hannah und ihre Schwestern, US-Spielfilm 1986 von Woody Allen
 Hannah (1996), österreichischer Film von Reinhard Schwabenitzky
 Hannah (2006), deutscher Film von Erica von Moeller
 Hannah Montana – Der Film, US-Spielfilm 2009 von Peter Chelsom
 Hannah – Ein buddhistischer Weg zur Freiheit, britischer Dokumentarfilm 2014 von Marta György-Kessler
 Hannah (2017), italienisch-französischer Film von Andrea Pallaoro

Hannah heißen die folgenden Ortschaften in den USA:
 Hannah (North Dakota)
 Hannah (Wyoming)
 Hannah (Alberta)
 Hannah (South Carolina)

Siehe auch:
 Hanna (Begriffsklärung)
 Hannah (Sängerin), Österreichische Sängerin
 Hannah Island, Insel im Marshall-Archipel vor der Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 Hannah Peak, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Hannah Point, Landspitze der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Hannah Ridge, Gebirgskamm im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Hannah Montana, Zeichentrickserie
 Hanah
 Hana